Miejscowości w USA:
 Mountain Home – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Mountain Home – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Elmore
 Mountain Home – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
Gminy w USA:
 Mountain Home (ang. Mountain Home Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter